In 1950 werd het 7e voetbalseizoen gespeeld van de Letse SSR, voorheen was Letland onafhankelijk en speelden de clubs in de  Virslīga. 
AVN werd voor eerste keer kampioen.

Stand

Kampioen

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1949/50